Die Q School 2018/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker Main Tour. Nach vier Jahren mit nur zwei Turnieren kehrte die Q School wieder zum ursprünglichen Format zurück, um zwölf neue Profis zu ermitteln. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2018/19 und 2019/20. Die Spiele fanden vom 14. bis zum 20. Mai 2018 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent statt. 

Aus Deutschland waren Felix Frede, Halbfinalist der deutschen Meisterschaft, und der dreifache U16-Meister Umut Dikme vertreten. Der dreifache österreichische Meister Andreas Ploner war der dritte Vertreter aus dem deutschsprachigen Raum. Nur Frede kam über die erste Runde hinaus, verlor dann aber in Runde 3.

Die vier Tourtickets gewannen der Waliser Jak Jones und die drei Engländer Sam Baird, Hammad Miah und Sam Craigie. Alle vier Spieler hatten schon in der Saison 2017/18 auf der Main Tour gespielt und am Ende zwischen Platz 74 und 82 der Weltrangliste gestanden. Damit hätten sie ihren Profistatus verloren, durch den Q-School-Erfolg behielten sie ihn aber 2 weitere Jahre.

Ergebnisse 
202 Spieler hatten für das Turnier gemeldet, 185 Amateure und 17 Spieler, die sich in der vergangenen Saison nicht auf der Main Tour halten konnten und sich sofort wieder qualifizieren wollten. Sie spielten um die 4 Qualifikationsplätze, die zu vergeben waren. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in 6 Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 148 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 54 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in 4 Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

Gruppe 1 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|

|}
|}

Century-Breaks 
23 Century-Breaks wurden während der sechs Tage erzielt. Mit dem höchsten Break von 133 Punkten vollendete Sam Baird seinen 4:2-Sieg im Achtelfinale.

Quellen 

2018 1
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Burton upon Trent